Origin (angleško: »izvor«) je lahko:

 Origin (album, Evanescence) - glasbeni album skupine Evanescence
 Origin (digitalna distribucija) - storitev za digitalno distribucijo in upravljanje pravic za videoigre podjetja Electronic Arts
 Origin (glasbena skupina) - ameriška metal skupina
 Origin Systems, nekdanje ameriško podjetje za razvoj videoiger
 The Origin, avtobiografski roman Charlesa Darwina